95. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 9–10 stycznia 1998 roku w Helsinkach, w Finlandii. Kobiety startowały po raz 23. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła Niemka Claudia Pechstein. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto zdobył Holender Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki i 27 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 15 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1998 w sportach zimowych
1998 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach